Orkdal har flere betydninger:

 Orkdal – en kommune i Norge
 Orkdal (distrikt) – et distrikt i Norge
 Orkdalen – en dal i Norge